

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Calhoun – Georgia
 Calhoun – Illinois
 Calhoun – Kentucky
 Calhoun – Missouri
 Calhoun – Tennessee
 Calhoun City – città dello Stato del Mississippi, contea di Calhoun
 Calhoun Falls – comune dello stato della Carolina del Sud, contea di Abbeville
 Fort Calhoun — comune dello stato del Nebraska, contea di Washington
 Lago Calhoun – Minneapolis

Persone 
 Alice Calhoun (1900-1966) – attrice statunitense
 Catherine Calhoun, coniugata Doucet (1875-1958) – attrice statunitense
 Cheshire Calhoun (1954) – filosofa statunitense
 Clement Calhoun Young (1869-1947) – politico statunitense
 Duke Calhoun (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Haystacks Calhoun, ring name di William Dee Calhoun (1934-1989) – wrestler statunitense
 James Calhoun (1845-1876) – militare statunitense
 Jean Calhoun, nata Mary Alice Crawford (1891-1958) – attrice statunitense
 Jim Calhoun, propr. James C. Calhoun (1942) – allenatore di pallacanestro statunitense
 John B. Calhoun, propr. John Bumpass Calhoun (1917-1995) – etologo statunitense
 John Caldwell Calhoun (1782-1850) – politico statunitense
 John Calhoun Phillips (1870-1943) – politico statunitense
 Kole Calhoun (1987) – giocatore di baseball statunitense
 Lee Calhoun (1933-1989) – ostacolista statunitense
 Lena Mary Calhoun Horne (1917-2010) – cantante, attrice e danzatrice statunitense
 Monica Calhoun (1971) – attrice statunitense
 Omar Calhoun (1993) – cestista statunitense
 Shilique Calhoun (1992) – giocatore di football americano statunitense
 Will Calhoun (1964) – batterista statunitense

Pagine correlate 
 Contea di Calhoun – varie contee degli USA